Slovem vlek se označují zařízení, která něco táhnou nebo naopak jsou tažena. Například: 

 lyžařský vlek (též cyklistický vlek)
 přívěs či návěs silničního vozidla nebo jejich připojení za účelem vlečení (vzít něco do vleku)
 vlečný člun plavidla 

Viz též vlečka, vlečný vůz, přípojný vůz.

Externí odkazy